O Tênis de praia nos Jogos Sul-Americanos de Praia se fez presente a partir de 2014, que ocorreu na Venezuela.

Quadro de Medalhas

Edições

Histórico

Ligações externas

Tênis de praia